Residência da Família Jafet pode referir-se a:

 Residência da Família Jafet, 730 - é uma mansão localizada na Rua Bom Pastor, número 730, no bairro do Ipiranga, São Paulo.
 Residência da Família Jafet, 825 - é uma mansão localizada na Rua Bom Pastor, número 825, no bairro do Ipiranga, São Paulo.

Veja também 
 Família Jafet - é um ramo libanês-brasileiro da família Jafet do Líbano.